NK Slaven Belupo je chorvatský fotbalový klub z Koprivnice založený roku 1907. Domácí zápasy hraje na Gradskim stadionu, který pojme 3205 fanoušků.

Umístění v jednotlivých sezonách

Evropské poháry

Celkově 

Zdroj: uefa.com, Naposledy aktualizováno 9. srpna 2012Z = Odehrané zápasy; V = Výhry; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly

Výsledky 

Naposledy aktualizováno: 9. srpna 2012

Sezóny 

Naposledy aktualizováno 9. srpna 2012

Statistiky 
 Nejvíce zápasu v evropských pohárech: 34 zápasů
 Petar Bošnjak
 Nejvíce gólů v evropských pohárech: 14 gólů
 Marijo Dodik

Významní hráči 
Aby se hráč mohl objevit v tomto seznamu musí:
 Odehrát alespoň 150 zápasů za klub;
 Vstřelit alespoň 50 gólů; nebo
 Odehrát alespoň jeden reprezentační zápas zatímco obléká dres NK Slaven Belupo.
Data v závorkách označují délku působení v klubu.

  Roy Ferenčina (1997–2005)
  Marijo Dodik (1998–2007)
  Petar Bošnjak (1999–2008)
  Srebrenko Posavec (2000–05, 2006–10)
  Bojan Vručina (2004–10, 2011–12)
  Silvio Rodić (2005–14)
  Mateas Delić (2006–10, 2012–16, 2018–)
  Vedran Purić (2008–2018)
  Fidan Aliti (2016–2017)
  Nikola Katić (2016–2018)

Historie trenérů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Chorvatské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1907